Bunte Edelziege steht für:
 Bunte Deutsche Edelziege, Zuchtstandard in Deutschland
 Bunte Edelziege (Österreich), Zuchtstandard in Österreich
 Gemsfarbige Gebirgsziege, Bezeichnung des Zuchtstandards in Südtirol 

Siehe auch: 
 Gemeine Gebirgsziege – zur Stammform